|}

Weblinks 
 Register des New Zealand Historic Places Trust (englisch)

Lower Hutt
!Baudenkmale
Baudenkmaler Lower Hutt
!Lower Hutt